Полите́хника:
 
 
 «Политехника-Галичина» — украинский баскетбольный клуб из города Львов.
 «Политехника-Сика» — бывший литовский женский футбольный клуб из Каунаса.

 вузы
 Афинская политехника
 Бухарестская политехника 
 Варшавская политехника
 Вроцлавская политехника
 Гданьская политехника
 Днепровская политехника
 Житомирская политехника
 Запорожская политехника
 Лодзинская политехника
 Львовская политехника
 Люблинская политехника
 Одесская политехника
 Познанская политехника
 Полтавская политехника
 Пражская политехника
 Рижская политехника
 Черниговская политехника

См. также